Эквадорский конституционный референдум проходил 28 сентября 2008 года для ратификации проекта новой Конституции, предложенного Конституционным собранием, избранным в 2007 году. Конституция была одобрена 69 % голосов избирателей при явке 76 %. После принятия новой Конституции в апреле 2009 года были проведены всеобщие выборы.

Вопрос 
 На референдум был вынесен следующий вопрос:
«¿Aprueba usted el texto de la Nueva Constitución Política de la República elaborado por la Asamblea Constituyente?»"

«Одобряете ли Вы подготовленный Учредительным собранием текст новой нолитической Конституции Республики?»

Предвыборная обстановка 
Президент Рафаэль Корреа первоначально заявил, что уйдет в отставку, если Конституция будет отклонена, но позже заявил, что дождётся истечения срока его полномочий. Опрос, проведённый в мае 2008 года, показал, что 41 % избирателей было против и 31 % — в пользу проекта Конституции. Положения новой Конституции включали право на здравоохранение, питание, социальное обеспечение и образование, а также упор на латиноамериканскую интеграцию. Наиболее спорными предложениями являлись разрешение на второй четырёхлетний срок президентства и легализация гражданских союзов.

Проведение выборов 
При голосовании присутствовали наблюдатели от Европейского союза.

Примечания 

Референдумы 2008 года
2008 год в Эквадоре
Референдумы в Эквадоре
Сентябрь 2008 года